Suurküla – wieś w Estonii, w gminie Laheda, w prowincji Põlva
 Suurküla – wieś w Estonii, w gminie Märjamaa, w prowincji Rapla
 Suurküla – wieś w Estonii, w gminie Padise, w prowincji Harju